Le Bombardement de Tanger  peut faire référence à :

Bombardement de Tanger (1791)
Bombardement de Tanger (1844)